Нагірняк Іван Семенович (1949—2014) — поет, прозаїк, драматург, публіцист, нарисовець, громадсько-політичний діяч.
 Нагірняк Леонід Іванович (1975). — художник декоративно-прикладного мистецтва.
 Нагірняк Євгенія Семенівна (1950) — педагог, літератор, майстер народної творчості.
 Нагірняк Василь (також Василь Нагорняк) — український галицький селянин з Надвірнянщини (нині Івано-Франківської області, Україна), громадський діяч.

Див. також 
 Нагорняк